Lessinghaus steht für:

nach Gotthold Ephraim Lessing benannt:
 Lessinghaus (Berlin-Mitte)
 Lessinghaus (Bielefeld)
 Lessinghaus (Hamburg)
 Lessinghaus (Kamenz), Sitz des Lessing-Museums
 Lessinghaus (Wolfenbüttel)

nach Theodor Lessing benannt:
 Lessinghaus (Hannover)